Гости́ница Рюгён () — гостиница в Пхеньяне, столице КНДР. Название происходит от старого названия города Пхеньяна — Рюгён («Ивовая столица», ). Башня насчитывает 105 этажей, её высота составляет 330 метров. Внутренние площади составляют  м². Сейчас она является крупнейшим и высочайшим строением в Пхеньяне и КНДР в целом. При первоначальном сроке сдачи предполагалось, что Рюгён станет высочайшей гостиницей и 7-м по высоте зданием мира. В 2009 году гостиница Башня Розы (Дубай, ОАЭ) превзошла Рюгён по общей высоте благодаря шпилю, значительно уступая ей по высоте крыши корпуса и этажности. Однако даже после завершения гостиничной башни комплекса Абрадж аль-Бейт (Мекка, Саудовская Аравия) предполагалось, что Рюгён останется гостиницей с наибольшей этажностью и единственной с количеством этажей более 100, заняв 4-ю позицию среди всех сверхвысоких зданий мира. По состоянию на 2015 год небоскрёб Рюгён оставался самым высоким зданием города и страны, 46-м по высоте в Азии и 59-м в мире. Поскольку отель не введён в эксплуатацию, он остаётся самым большим пустующим зданием в мире.

История строительства 
Строительство гостиницы началось в 1987 году. Структура из напряжённого бетона состоит из трёх крыльев, фасад каждого из которых имеет длину 100 метров, а ширина крыла — 18 метров. Все три крыла сходятся в одной точке, образуя верхушку здания. Венчает гостиницу массивная сорокаметровая круглая структура, восемь нижних этажей которой могут вращаться, а верхние шесть неподвижны. Вокруг гостиницы разбиты несколько парков, садов и павильонов.

План строительства 105-этажного небоскрёба возник во времена холодной войны как ответ на строительство южнокорейской компанией гостиницы Стэмфорд в Сингапуре. Для привлечения зарубежных инвестиций на строительство была создана специальная фирма, «Ryugyong Hotel Investment and Management Co». Предполагалось, что она соберёт 230 миллионов долларов инвестиций. Северокорейское правительство пообещало иностранным инвесторам ослабление контроля, включая даже разрешение на строительство казино, ночных клубов и японских салонов отдыха. Гостиница, будучи наполовину недостроенной, была нанесена на карты, путеводители и почтовые марки страны.

Предполагалось, что 3 тысячи гостиничных номеров и 7 ресторанов будут открыты в июне 1989 года к XIII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, однако строительные проблемы и нехватка материалов задержали открытие. Японская пресса оценила сумму, потраченную на строительство, в 750 миллионов долларов (журнал «Engineering News-Record», 15 ноября 1990 года, стр. 41) — 2 % северокорейского ВВП. В 1992 году из-за недостатка финансирования и общего экономического кризиса в стране, связанного с распадом СССР и прекращением финансовой поддержи с его стороны, строительство отеля было остановлено.

Основная часть башни была построена, однако окна, коммуникации и оборудование установлены не были. В соответствии с отчётом Emporis, верхушка здания выполнена некачественно и может отвалиться. По этому отчёту нынешнюю конструкцию здания эксплуатировать нельзя. Северокорейское правительство пытается привлечь 300 миллионов долларов иностранных инвестиций для разработки и постройки гостиницы новой конструкции, а пока оно убрало долгострой с карт и почтовых марок и построило пятизвёздочную гостиницу более привычной конструкции на берегу реки Тэдонган.

В 2008 году северокорейское правительство заявило о намерении достроить здание. Работы по подведению под крышу стартовали в первом квартале 2008 года. В начале 2008 года власти Северной Кореи подписали контракт на 400 миллионов долларов с египетской компанией «Orascom group» на предоставление права на разработку своей мобильной сети на 100 тысяч номеров. Взамен компания обязалась провести реконструкцию небоскреба.

В ноябре 2012 года международная сеть отелей Kempinski заявила, что будет управлять гостиницей, частичное открытие которой запланировано на середину 2013 года, однако в 2013 году объявили о выходе из проекта под угрозой применения к сети санкций со стороны США.

По состоянию на 2016 год отель достроен, но в эксплуатацию не введён.

Рядом с гостиницей находится станция метрополитена «Консоль».

Нынешнее использование 
В 2018 году на фасаде здания было установлено осветительное оборудование, состоящее из более сотен тысяч светодиодных ламп. Подсветка включается в тёмное время суток - с помощью неё проецируются художественные и агитационные изображения, а также воспроизводятся видеоролики.

В связи с таким применением здания, в 2019 году появилась ложная новость, что якобы на стене гостиницы «Рюгён» было спроецировано изображение с «логотипом» КПРФ. «Логотипом» КПРФ в данной записи послужил логотип Компартии Китая (серп и молот с округлённой рукояткой серпа).

Оценки 
Итальянский архитектор Стефано Боэри дал позитивную оценку, назвав гостиницу Рюгён «единственным осколком научной фантастики в современном мире».

Небоскрёб подвергся критике со стороны экспертов. Архитектурный критик Ева Хэгберг в издании The Daily Telegraph первой назвала его «худшим зданием в мире». В 2008 году журнал Esquire назвал отель «самым уродливым зданием в истории человечества», а в 2012 году гостиница попала на вторую строчку аналогичного антирейтинга The Daily Telegraph.

Галерея

См. также 
 Гостиница Янгакто
 Гостиница Корё

Примечания

Ссылки 

 Ryugyong Hotel Tower — Construction, photos and general information / Unusual Hotels
 Гостиница Рюгён
 Отель Рюгён
 Спутниковая фотография

  (май 2011 года)

Небоскрёбы Пхеньяна
Гостиницы Пхеньяна
Небоскрёбы, построенные в 2013 году
Небоскрёбы высотой от 300 до 349 метров
Здания и сооружения с вращающимися ресторанами
Гостиницы-небоскрёбы